Turner Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Turner Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Turner Island (ö i Kanada, Saskatchewan), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar